Die 25. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 2001 Palmares CECAFA Championship, fand vom 8. bis zum 22. Dezember 2001 in Ruanda statt. Elf ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Äthiopien gewann seinen zweiten Titel. Sudan zog seine Teilnahme zurück.

Spielmodus 
Die elf teilnehmenden Mannschaften aus zehn Ländern spielten in drei Gruppen mit je zweimal vier und einmal drei Teams. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale. Die beiden besten Gruppendritten rückten nach. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppendritten 

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 2001Äthiopien

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

2001
Fußballveranstaltung 2001
Fußball (Ruanda)
Sportveranstaltung in Kigali